Captain Marvel (1939), superheroi de ficció creat per Fawcett Comics i en l'actualitat propietat de DC Comics, també conegut com a Shazam del 1972 ençà
Adventures of Captain Marvel (1941), serial cinematogràfic en blanc i negre de dotze capítols
 Captain Marvel (1966), superheroi de ficció propietat de M. F. Enterprises
 Captain Marvel (1967), nom de diferents superherois de ficció propietat de Marvel Comics
Captain Marvel, pel·lícula del 2019 protagonitzada per Brie Larson